

Geografia

Svizzera 
 Gossau – città nel distretto di San Gallo (Canton San Gallo)
 Gossau – comune nel distretto di Hinwil (Canton Zurigo)